Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Galo Blanco 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Joan Balcells (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Álex Calatrava (quarti di finale)
 Olivier Mutis (semifinali)

 Axel Pretzsch (secondo turno)
 Mario Radić (primo turno)
 Assente
 Victor Hănescu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2002